Byron es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Byron (condado de Fond du Lac, Wisconsin).
  Byron (condado de Monroe, Wisconsin).